NGC 6047 (другие обозначения — MCG 3-41-87, ZWG 108.111, DRCG 34-62, PGC 57033) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Геркулес.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
6047
Геркулес (созвездие)